Айюб, Аюб ( — Иов) — арабское имя.

 Айюб — пророк (наби) в исламе, один из «терпеливцев» — праведников. Соответствует библейскому Иову.
 Список гробниц Иова (Айюба)
 Айюб ас-Сахтияни — мусульманский богослов, табиин, хадисовед.
 Наджм ад-Дин Айюб ибн Шади — отец Саладина.
 Айюбиды — средневековая мусульманская династия.
 Мухаммед Аюб-хан (1857—1914) — афганский военный и политический деятель. Эмир Афганистана, Герата, Кандагара.
 Айюб Хан, Гохар (род. 1937) — пакистанский государственный деятель. Был 20-м министром иностранных дел Пакистана.
 Айюб Хан, Мухаммед (1907—1974) — главнокомандующий вооруженными силами и президент Пакистана с 1958 по 1969 г.
 Айюб Тариш (род. 1942) — йеменский певец и композитор.
 Эйюп — турецкий вариант арабского имени Аюб.
 Эюп — район провинции Стамбул (Турция).
 Эйюп Султан — мечеть расположена в районе Эюп

Абу Аюб 
Абу Айюб ( — «Отец Аюба») — арабская кунья.

 Абу Айюб аль-Ансари — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Абу Айюб Сулейман ибн Яхья ибн Джебироль — средневековый еврейский поэт.
 Абу Айюб аль-Масри — террорист.

Фамилии 
 Аюпов
 Аль-Аюби
 Али Джавдат аль-Аюби (1886—1969) — иракский политик.
 Аюб, Серж (род. 1964) — французский ультраправый политик.

Арабские имена